Суперкубок Бельгии по футболу 2014 () — 36-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2013/14 «Локерен». Встреча состоялась 20 июля 2014 года в Локерене, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на hln.be

2014
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Локерен»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2014 году
События 20 июля
Июль 2014 года
Спортивные соревнования в Брюсселе